Appaloosa – rasa koni gorącokrwistych
 Appaloosa – amerykański western z 1966 roku
 Appaloosa – amerykański western z 2008 roku
 Appaloosa – powieść Roberta B. Parkera z 2005 roku